Independent Electoral Commission (IEC) (dt. „Unabhängige Wahlkommission“) bezeichnet verschiedene Institutionen:
 Independent Electoral Commission (Gambia)
 Independent Electoral Commission (Südafrika)

en:Independent Electoral Commission